Diederen ist der Familienname folgender Personen:

 Bas Diederen (* 1980), niederländischer Triathlet
 Roger Diederen (* 1965),  niederländischer Kunsthistoriker, Kurator und Ausstellungsmacher